Дисциркуляторная энцефалопатия
 Дорожно-эксплуатационное предприятие